Guimarães steht für
 Guimarães (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Guimarães, Stadt im Norden von Portugal im Distrikt Braga
 Guimarães (Maranhão), Stadt im brasilianischen Bundesstaat Maranhão

Siehe auch:
 Guimaraens